6-й гвардейский танковый корпус — гвардейское оперативное войсковое формирование (соединение, корпус) в составе ВС СССР.

История 
Берёт своё начало от 12-го танкового корпуса, сформированного в мае 1942 года.

Приказом НКО СССР № 0404с от 26 июля 1943 года 12-й танковый корпус преобразован в 6-й гвардейский танковый корпус

Участвовал в Киевской наступательной операции 1943 г.

В июле 1945 года корпус, в связи с демобилизаций СССР, переформирован в 6-ю гвардейскую танковую Киевско-Берлинскую ордена Ленина Краснознамённую орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизию, которая была расквартирована в г. Виттенберг-Лютерштадт. Дивизия в конце 1979—1980 года в рамках «одностороннего вывода советских войск » была выведена из ГСВГ в БелВО, город Гродно (военные городки Фолюш и Новая Гожа), а после распада СССР была преобразована в 6-ю гвардейскую отдельную механизированную бригаду с сохранением всех знаков отличия (почётных наименований и орденов).

Полное наименование 
6-й гвардейский танковый Киевско-Берлинский ордена Ленина, Краснознамённый, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого корпус

Состав

Командование корпуса

Командиры корпуса 
 генерал-майор танковых войск Зинькович, Митрофан Иванович (с 17 января по 23 сентября 1943 года);
 генерал-майор танковых войск Сухов, Иван Прокофьевич (с 24 сентября по 7 октября 1943 года);
 генерал-майор танковых войск,  Панфилов, Алексей Павлович (с 8 октября 1943 по 25 апреля 1944);
 генерал-майор Новиков, Василий Васильевич (с 29 апреля 1944 по 9 апреля 1945);
 генерал-майор танковых войск Митрофанов, Василий Андреевич (с 10 апреля 1945 по июль 1946 года)

Начальники штаба корпуса 
 подполковник,  Чернев, Вениамин Владимирович (с 20 мая 1943 года по 6 ноября 1943 года)
 полковник Пинчук, Павел Ильич (с 7 ноября 1943 по 18 марта 1944 года);
 полковник Лебедев, Сергей Васильевич (с 21 марта 1944 до конца войны)

Начальники политотдела 
(он же заместитель командира по политической части):
 подполковник,  Лясковский, Никита Трофимович (с 22 июля по 17 ноября 1943 года)
 полковник Рыльский, Василий Степанович (с 17 ноября 1943 до конца войны)

Награды корпуса 

Награды частей корпусного подчинения:
 145-й отдельный гвардейский Висленский орденов Александра Невского и Красной Звездыбатальон связи
 120-й отдельный гвардейский сапёрный Перемышльский Краснознамённый орденов Александра Невского и Красной Звезды батальон

Герои Советского Союза 
В корпусе один дважды Герой Советского Союза:

   Горюшкин, Николай Иванович, гвардии капитан, командир батальона 22 гвардейской мотострелковой бригады.

Кавалеры ордена Славы 3-х степеней 
51-я гвардейская танковая Фастовская Краснознамённая орденов Суворова Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада:

 Колесников, Семён Ефремович, гвардии старшина, механик-водитель танка 315-го танкового батальона.
 Филатов, Владимир Петрович, гвардии младший сержант, автоматчик моторизованного батальона автоматчиков.

53-я гвардейская танковая Фастовская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого Бригада:

 Громов, Сергей Александрович, гвардии сержант, автоматчик взвода разведки.
 Каримов, Мумин, гвардии красноармеец, автоматчик взвода разведки роты управления
 Малочуев, Николай Александрович, гвардии младший сержант, автоматчик.
 Холкин, Василий Васильевич, гвардии старшина, командир орудия танка Т-34.
Насыров Абдул, гвардии младший сержант, мастер орудийный и пулеметный.

22-я гвардейская мотострелковая Фастовская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригада:

 Калашников, Пётр Макарович, гвардии старший сержант, командир отделения стрелкового батальона.

385-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский Дрезденский полк:

 Ковалёв, Александр Устинович, гвардии старшина, начальник радиостанции.
 Пуртов, Сергей Георгиевич, гвардии старшина, командир взвода автоматчиков.

1645-й легкий артиллерийский полк:

 Бельский, Пётр Ильич, младший сержант, командир топовычислительного отделения
 Михайлов, Виктор Андриянович, младший сержант, старший разведчик.

Послевоенная история 
10 июля 1945 года, в соответствии с директивой Ставки Верховного Главнокомандования № 11096 от 29 мая 1945 года, 6-й гвардейский танковый корпус вошёл в состав Центральной группы войск.

На основании приказа НКО СССР № 0013 от 10 июня 1945 года 6-й гвардейский танковый корпус был преобразован в 6-ю гвардейскую танковую Киевско-Берлинскую ордена Ленина, Краснознамённую, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизию (в/ч 36231) 3-й гвардейской танковой армии.

Весной 1946 года 3-я гвардейская танковая армия была преобразована в 3-ю гвардейскую механизированную армию, в ноябре того же года была свёрнута в 3-ю отдельную гвардейскую кадровую танковую дивизию. В связи с этим 6-я гвардейская танковая дивизия была свёрнута в 6-й гвардейский кадровый танковый полк, а все её полки в кадровые батальоны.

Весной 1947 года 3-я отдельная гвардейская кадровая танковая дивизия была передана в состав Группы советских оккупационных войск в Германии. В августе 1949 года 6-й гвардейский кадровый танковый полк был развёрнут в дивизию, с местом дислокации город Виттенберг.

29 апреля 1957 года 3-я гвардейская механизированная армия была переформирована в 18-ю гвардейскую общевойсковую армию.

12 сентября 1979 года 6-я гвардейская танковая дивизия (в/ч 05733) была включена в состав 28-й общевойсковой армии и выведена на территорию Белорусского военного округа, с местом дислокации Гродно.

В 1992 году 6-я гвардейская танковая дивизия вошла в состав Вооруженных Сил Республики Беларусь. 1 августа 1992 года соединение было переформировано в 6-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду с сохранением почётных наименований и боевых орденов.

Примечания

Литература 
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины, 1979. С. 249—253 «Освобождение Киева».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нерсесян Н.Г. Киевско-Берлинский. Боевой путь 6-го гвардейского танкового корпуса. М.: Воениздат, 1974 - 199 с.
Нерсесян Н.Г. Фастовская гвардейская. Боевой путь танковой бригады.. М.: Воениздат, 1964 - 180 с.

Ссылки 
 6-й гвардейский танковый корпус 

Танковые корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Гвардейские корпуса СССР